Са́ра Макинта́йр (; ) — шотландская и британская кёрлингистка.

В составе женской сборной Великобритании участница зимних Универсиад 2007, 2009 и 2011.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза (, ).
 Зимняя Универсиада: золото (2011).
 : золото (, , ).
 : золото (2007, 2008, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии